Хедлунд () — шведская фамилия.

Известные носители 
 Хедлунд, Гаррет (род. 1984) — американский актёр.
 Хедлунд, Лина (род. 1978) — шведская певица, член трио Alcazar.
 Хедлунд, Пер-Эрик (1897—1975) — шведский лыжник, олимпийский чемпион, чемпион мира.
 Хедлунд, Стефан (род. 1953) — шведский исследователь, специалист по России.